Oʻzbekiston PFL (1998) – 7. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna MHSK Toshkent. Nowym mistrzem Uzbekistanu został zespół Paxtakor Taszkent. Tytuł króla strzelców zdobyli Igor Shkvirin oraz Mirjalol Qosimov (oboje Paxtakor Taszkent), którzy strzelili po 22 gole.

Zespół MHSK Toshkent spadł do Birinchi Ligi, mimo że bronił tytułu mistrzowskiego. To był pierwszy i jak dotychczas jedyny taki przypadek w Oʻzbekiston PFL.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
1998 w piłce nożnej